Kardos Magda (1927) magyar színésznő
 Kardos Magda zongoraművész